Сан Андрес Теотилалпам има више значења:

 Општина Сан Андрес Теотилалпам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес Теотилалпам (Сан Андрес Теотилалпам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику